Маринет има више значења:
 Округ Маринет (Висконсин)
 Маринет (Висконсин)